Крупской — название населённых пунктов.

Россия 
 Крупской — хутор в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Крупской — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Крупской — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 Крупской — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.

Украина 
 Крупской — до 2016 г. название посёлка Заречное в Богодуховском районе Харьковской области.

См. также 
 Имени Крупской
 Крупская (фамилия)
 Крупский
 Крупское
 Улица Крупской
 Фабрика имени Крупской